Juneau est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Achille Juneau (1931-2008), médecin et homme politique canadien ;
 Cory Juneau (né en 1999), skateur américain ;
 Denis Juneau (né en 1925), artiste canadien ;
 Joé Juneau (1968-), ancien joueur de la Ligue nationale de hockey ;
 Joe Juneau (1836-1899), prospecteur canadien qui fonda la ville de Juneau, en Alaska ;
 Madeleine Juneau (1945-2020), enseignante et muséologue canadienne québécoise ;
 Pierre Juneau (1922-2012), administrateur public et haut fonctionnaire canadien ;
 Salomon Juneau (1793-1856), homme politique américain.

Toponyme 
 
 Juneau, la capitale de l'Alaska ;
 Juneau, une localité du Wisconsin ;
 Comté de Juneau dans le Wisconsin ;
 le mont Juneau en Alaska.

Homonymie de toponyme